Ilghazi I (1109-1122) i Mayyafarikin (1118-1122), emir ortúkida
 Ilghazi II (1176-1184), emir ortúquida de Mardin i Mayyafarikin (1176-1184) fill de Nadjm al-Din Alpi I